The Young One, een film uit 1960
 The Young Ones (film), een film uit 1961 met Cliff Richard
 The Young Ones (album), de soundtrack van bovenstaande film, door Cliff Richard
 The Young Ones (nummer), een nummer van Cliff Richard, afkomstig van bovenstaande soundtrack
 The Young Ones (televisieserie), een Britse televisieserie, uitgezonden tussen 1982 en 1984
 The Young Ones (computerspel), een computerspel uit 1986, gebaseerd op de televisieserie